est la formule brute de plusieurs isomères.

 salbutamol, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 S-(+)-salbutamol, numéro CAS 
 R-(–)-salbutamol ou L-salbutamol, numéro CAS 
 proscaline, numéro CAS